Дэвид Джеймс «Дэйв» Смит (, , Сейлем, штат Массачусетс, США — , Пибоди, штат Массачусетс, США) — американский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1960 в Риме в классе 5,5 м.

Спортивная карьера 
После окончания средней школы поступил в ВМС США, участник Второй мировой войны. В 1950 году окончил Университет Массачусетса.

На летних Олимпийских играх в Риме (1960) вместе с партнерами завоевал золотую медаль в соревнованиях парусников в классе 5,5 м. Также в 1962 году участвовал в соревнованиях на Кубок Америки на 12-метровой яхте «Нефертити». Являлся многолетним членом Бостноского яхт-клуба.

По завершении активной спортивной карьеры стал собственником бизнеса по производству и реализации продукции для парусного спорта; компании Fife and Drum; позже занялся проектами в сфере недвижимости. Впоследствии закрыл свой розничный магазин и сосредоточился на своей производственной компании Yri.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/sm/dave-smith-1.html 
 http://www.legacy.com/obituaries/wickedlocal-marblehead/obituary.aspx?n=David-Smith&pid=170234601

Яхтсмены США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1960 года